Sûreté de l'État peut désigner : 
 la Sûreté de l'État, le service de renseignement civil belge,
 la sûreté de l'État, une notion juridique en France.
la Sûreté de l'État, ancien service de renseignement et police politique tchécoslovaque.